Plusieurs personnages de la maison comtale de Foix ont porté le prénom de Pierre, notamment :
 Pierre de Foix (1386-1464), dit l'Ancien, fils d'Archambaud de Grailly, captal de Buch (1376) et comte de Foix (1398) et d'Isabelle, comtesse de Foix; cardinal (1409), légat du pape à Avignon (1433-1464) et archevêque d'Arles (1450-1463)

 Pierre de Foix (1449-1490), dit le Jeune, fils de Gaston IV, comte de Foix et vicomte de Béarn et d'Éléonore de Navarre, fait cardinal en 1476;

 Pierre de Foix (mort en 1454), vicomte de Lautrec et de Villemur, fils puîné de Jean I, comte de Foix et vicomte de Béarn et de Jeanne d’Albret; époux de Catherine d'Astarac, fondateur de la branche des Foix-Lautrec